Поли́к — діалектна назва верхньої частини рукава сорочки.
 По́лик — зменшувальна форма до піл.

Топонім

Населені пункти та їхні частини
 Полик — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Полик — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Полик — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки